KSF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kalden, Kassel, Germania